Bombenanschlag in Ankara steht für:

 Bombenanschlag in Ankara am 17. Februar 2016
 Bombenanschlag in Ankara am 13. März 2016